Янтра може да се отнася за:

 Янтра – река в Северна България;
 Янтра – село в Област Велико Търново;
 Янтра – село в Област Габрово;
 ФК Янтра – футболен клуб от Габрово;
 Янтра – български моторен кораб.